

Cinema 
 Wij – film del 2018 diretto da Rene Eller

Codici 
 wij – codice ISO 639-3 della lingua wik-iiyanh

Mitologia 
 Wij – drago della mitologia slava